

Geografia 
 Aubusson – comune francese nel dipartimento della Creuse nella regione della Nuova Aquitania
 Aubusson – comune francese nel dipartimento dell'Orne nella regione della Normandia
 Aubusson-d'Auvergne – comune francese nel dipartimento del Puy-de-Dôme nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi

Altro 
 Manifattura di Aubusson – manifattura di arazzi con sede nell'omonimo comune nel dipartimento della Creuse